W Polsce
 Romejki – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Jaświły
 Romejki – uroczysko-dawna miejscowość w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk

Miejscowości na Litwie 
 Romejki – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, starostwie Daugieliszki Nowe.